Delitto a teatro (Enter a Murderer) – romanzo di Ngaio Marsh del 1935
Delitto a teatro (No Place to Hide) – film del 1993 diretto da Richard Danus